Nukappiaq bezeichnet:
 Nukappiaq (Berg, Maniitsoq, östlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nukappiaq (Berg, Maniitsoq, westlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nukappiaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nukappiaq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nukappiaq (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland